Justin Miller peut désigner :
  (1977-2013), joueur américain de baseball ayant joué en Ligue majeure de 2002 à 2010 ;
  (1980-), joueur sud-africain de football ;
  (1984-), joueur de football américain ayant joué dans la NFL de 2005 à 2012 ;
 Justin Miller (1987-), joueur américain de baseball jouant en Ligue majeure depuis 2014.